Staufenberg (Gernsbach), een plaats in de Duitse gemeente Gernsbach (Baden-Württemberg)
 Staufenberg (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Staufenberg (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen